Il singolare dell'U.S. Men's Clay Court Championships 1996 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Fernando Meligeni ha battuto in finale Mats Wilander 6-4, 6-2.

Teste di serie

  Mark Woodforde (primo turno)
  Todd Woodbridge (secondo turno)
  Magnus Gustafsson (secondo turno)
  Richey Reneberg (quarti)

 Javier Frana (semifinali) 
 Jason Stoltenberg (semifinali) 
 Félix Mantilla (primo turno) 
 Michael Joyce (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 

U.S. Men's Clay Court Championships 1996
ATP Tour 1996